Tipo espectral se puede referir:

 al tipo espectral para estrellas; o
 al tipo espectral para asteroides.